Бардхама́н (, ) или Бурдва́н () — округ в индийском штате Западная Бенгалия. На севере граничит с округами Бирбхум и Муршидабад, на западе — со штатом Джаркханд, на юго-западе — с округами Пурулия и Банкура, на юге — с округом Хугли и на востоке с округом Надия. Крупнейший город округа и его административный центр — Бардхаман (Бурдван). Другие крупные города: Дургапур и Асансол.

Известные уроженцы 
 Шридхара Госвами

Ссылки 
 Bardhaman District official web site
 Bardhaman District, The Imperial Gazetteer of India, 1909, v. 9, p. 91.

Округа Западной Бенгалии